Стряпово — название нескольких населённых пунктов:
 Стряпово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Стряпово — деревня в Любимском районе Ярославской области.